L'équipe cycliste Saris Rouvy Sauerland (officiellement Saris Rouvy Sauerland Team) est une équipe cycliste allemande. Elle a été créée en 2016 avec le statut d'équipe continentale.

Histoire de l'équipe

Principales victoires 
L'équipe compte une seule victoire, obtenue par Christian Mager lors de la  étape du Tour du Maroc 2017.

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Team Saris Rouvy Sauerland en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Effectif

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Équipe cycliste en Allemagne
Équipe cycliste continentale